Le terme Empereur-Dieu peut désigner :
 L'Empereur-Dieu de Dune un roman de Frank Herbert, du cycle de Dune;
 l'Empereur de l'Humanité, un des personnages principaux de l'univers de Warhammer 40,000.